Titaeospora är ett släkte av svampar. Titaeospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Titaeospora